Чемпіонат Албанії 1979–1980 — 41-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном стала Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Партизані взяв участь у Кубку володарів кубків 1980—1981 як переможець Кубка Албанії 1979—1980.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1979—1980
Албанія
Албанія